Il detentore del titolo Pete Sampras ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1998
ATP Tour 1998